USS Henley (1912)
USS Henley (1937)
USS Henley (1946)
USS John D. Henley (1944)